Fritte steht für:
 Fritte (Werkstoff) als ein Zwischenprodukt der Glas- und Keramikherstellung (Frittenporzellan oder Fritware) 
 Fritte (Filter) aus Glas/Keramik oder gesintert aus Metall für feinste Partikel
 umgangssprachlich ein einzelnes Stäbchen Pommes frites
 studentensprachlich ein Student (auch weiblich) mit schlechtem Benehmen, siehe auch Buxe
 speziell in der Schweiz umgangssprachlich und leicht abfällig eine Frisur, siehe Fritte (Frisur)

Siehe auch:
 Fritten
 Fritter